Ла Гвајаба има више значења:

 Ла Гвајаба (Зимол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Гвајаба (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Гвајаба (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Гвајаба (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Гвајаба (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Гвајаба (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Гвајаба (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Гвајаба, Алто Аматитан (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Гвајаба (Закуалпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гвајаба (Уануско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику